Симьон () — румынская фамилия. Известные носители:

 Симьон, Кармен (род. 1970) — румынская гребчиха-байдарочница;
 Симьон, Марьян (род. 1975) — румынский боксёр.
 Симьон, Паоло (род. 1992) — итальянский велогонщик.